

Географія 
 Харків — місто в Україні, обласний центр Харківської області
 Харків — річка в Росії та Україні
 Харків — міжнародний аеропорт, що розташований за 12 км від центра Харкова
 «Харків» — 4-зірковий готель у Харкові

Особистості 
 Харків Володимир Йосипович — український фольклорист;
 Харків Олекса — український художник;
 Харків — вигаданий генерал Білого руху.

Інше 
 «Харків» — фірмовий пасажирський поїзд Південної залізниці сполученням Харків — Новоолексіївка
 «Харків» — моторвагонне депо (РПЧ-1, колишнє ТЧ-14) у місті Харків
 ФК «Харків» — український футбольний клуб
 ХК «Харків» — український хокейний клуб
 «Харків» — радянська та українська електробритва
 «Харків» — літературний збірник
 9167 Харків — мала планета (астероїд) у Сонячній системі
 Харків-ДМВ — спеціалізоване науково-виробниче підприємство по переробці сировини, яке містить дорогоцінні метали
 «Харків-1» — батальйон патрульної служби поліції особливого призначення (БПСПОП), створений у квітні 2014 року у структурі ГУ МВС України по Харківській області
 Харків-Пасажирський — головна залізнична станція у місті Харків